Kratzel ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Kratzel (* 1925), deutscher Hochschulprofessor
 Klaus Kratzel (1940–1965), Todesopfer der Berliner Mauer

Siehe auch:
 Kratzl